La palabra Radioactive, del inglés radioactivo, puede referirse a:

 «Radio:ACTIVE» (2008), álbum de McFly.
 «Radioactive» (2013), canción de Rita Ora.
 «Radioactive» (2012), canción de Imagine Dragons.
 «Radioactive» (2011), canción de Marina and the Diamonds.
 «Radioactive» (2010), canción de Kings of Leon.
Radioactive, película de 2020 sobre Marie Curie, titulada en España Madame Curie.